SJJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Butmir, Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina